Questa è la prima edizione del torneo.

Teste di serie 

  Max Purcell
  Hugo Grenier
  Oleksii Krutykh
  Dalibor Svrčina

  Adrian Andreev 
  Lorenzo Giustino 
  Marco Trungelliti 
  Nicholas David Ionel

Qualificati

Lucky loser

Wildcard 

  John Echeverría
  David Jordá Sanchís

  Daniel Mérida

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger Club Els Gorchs 2023